Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Brenda Schultz 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Brenda Schultz (finale)
 Chanda Rubin (semifinali)
 Nathalie Tauziat (semifinali)

 Katerina Maleeva (campionessa)
 Linda Wild (quarti di finale)
 Patricia Hy (quarti di finale)
 Elna Reinach (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 1994